Treat Conrad Huey e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Oliver Marach e Fabrice Martin.

In finale Jamie Murray e Bruno Soares hanno sconfitto John Isner e Feliciano López con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (campioni)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (quarti di finale)

 Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
 Treat Conrad Huey /  Maks Mirny (primo turno)

Qualificati 
  Radu Albot /  Miša Zverev (quarti di finale)

Lucky loser 

  Adrian Mannarino /  Jordan Thompson (ritirati)

 Marcelo Arévalo /  Luis Patiño (primo turno)

Wildcard 

  Santiago González /  David Marrero (quarti di finale)

 Hans Hach Verdugo /  César Ramírez (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

 Adrian Mannarino /  Jordan Thompson (ultimo turno, Lucky loser)

Qualificati 

  Radu Albot /  Miša Zverev

Lucky loser 

  Adrian Mannarino /  Jordan Thompson

 Marcelo Arévalo /  Luis Patiño

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2017